Capó (mecànica), coberta amb frontissa que cobreix el compartiment del motor d'un automòbil i permet l'accés per a fer-hi manteniment i reparacions 
 Zoologia:
 Capó, qualsevol animal castrat, vegeu castració
 Capó (gall), gall castrat per a evitar el desenvolupament de la massa muscular
 Capó carablanc (Plegadis chihi), ocell de la família dels tresquiornítids que viu en aiguamolls, pantans, llacs i llacunes
 Capó reial (Plegadis falcinellus), espècie d'ibis, au limícola inclosa dins la família dels tresquiornítids 
 Capó de la puna (Plegadis ridgwayi), ocell de la família dels tresquiornítids que habita zones empantanegades, estanys i corrents
 Biografies:
 Bernat Capó, diversos personatges
 Enric Capó i Puig (Maó, 1930 - Barcelona, 2012), pastor protestant, líder de l'Església Evangèlica 
 Jaume Capó Villalonga (Lloseta, Mallorca, 1918 - 2012), prevere i historiador 
 Joan Capó, diversos personatges
 Josep Capó i Juan (Santa Maria del Camí, Mallorca, 1923 - 1996), historiador, erudit i prevere mallorquí 
 Pedro Capó (Santurce, 1980), cantant porto-riqueny 
 Miscel·lània: Can Capó, casa d'Amer (la Selva)